Ctenocella barbadensis är en korallart som först beskrevs av Duchassaing och Giovanni Michelotti 1864.  Ctenocella barbadensis ingår i släktet Ctenocella och familjen Ellisellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
barbadensis